El municipio de Darby (en inglés: Darby Township) es un municipio ubicado en el condado de Madison en el estado estadounidense de Ohio. En el año 2010 tenía una población de 4226 habitantes y una densidad poblacional de 76,96 personas por km².

Geografía 
El municipio de Darby se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 54.91 km², de la cual 54,89 km² corresponden a tierra firme y (0,03 %) 0,02 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 4226 personas residiendo en el municipio de Darby. La densidad de población era de 76,96 hab./km². De los 4226 habitantes, el municipio de Darby estaba compuesto por el 95,74 % blancos, el 0,52 % eran afroamericanos, el 0,5 % eran amerindios, el 0,71 % eran asiáticos, el 0,4 % eran de otras razas y el 2,13 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 1,68 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Ohio
Localidades del condado de Madison (Ohio)